Holandia wystartowała po raz pierwszy na letnich IO w 1900 roku na igrzyskach w Paryżu. Kolejny start reprezentacji miał miejsce osiem lat później na igrzyskach w Londynie i od tamtej pory reprezentacja wystartowała na wszystkich letnich igrzyskach, oprócz igrzysk w Melbourne w 1956 roku, co było wynikiem bojkotu w następstwie interwencji radzieckiej na Węgrzech. Najwięcej złotych medali (12) oraz medali w ogóle (25) zdobyła na igrzyskach w Sydney w 2000 roku .

Holandia była raz organizatorką igrzysk olimpijskich:
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1928 w Amsterdamie

Klasyfikacja medalowa

Według dyscyplin

Przypisy

Bibliografia